Carlos II de Estiria (Viena, 3 de junio de 1540 – Graz, 10 de julio de 1590), archiduque de Austria, duque de Estiria, de Carintia y de Carniola y conde de Gorizia.

Primeros años de vida 
Hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando I y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hija de Vladislao II, rey de Hungría y Bohemia.

Actuación 
A diferencia de su hermano mayor, el emperador Maximiliano II, Carlos fue un católico convencido y promovió la contrarreforma, un ejemplo de ello fue invitar a los Jesuitas en sus dominios. Igualmente fue tolerante con el Protestantismo, como demuestra, en 1572, la paz religiosa de Bruck que permitió la libertad de culto en Estiria, Carintia y Carniola.

Tras asumir el trono como emperador su sobrino Rodolfo II, quien tiempo después sería presa de un desequilibrio mental y se encerraría en el castillo de Praga, le cedió el mando político a su hermano el archiduque Ernesto y el mando militar a su tío, el archiduque Carlos II. A cargo de la defensa de los dominios hereditarios de los Habsburgo contra el Imperio otomano demostró ser un eficiente comandante. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando, por orden suya, fue levantada la fortaleza de Karlstadt (Karlovac) en Croacia, fortificación necesaria como línea de defensa contra los turcos. 

También Carlos II es principalmente recordado como benefactor del arte y de la ciencia: aparte de ser protector de muchos artistas, especialmente del compositor Orlando di Lasso, fundó en 1585 la Universidad de Graz que lleva su nombre. En 1580 montó con caballos jerezanos una escudería en Lipica, Eslovenia, origen de la raza equina Lipizzana.

Murió en Graz en 1590. Su mausoleo en la Abadía de Seckau es una importante obra del barroco temprano. Fue comenzado en 1587 por Alessandro de Verda y terminado en 1612 por Sebastian Carlone "el viejo".

Matrimonio y descendencia 
Se casó con su sobrina María Ana de Baviera (1551-1608), hija del duque Alberto V de Baviera y de su hermana Ana de Habsburgo (1528-1590).
De esta unión nacieron 15 hijos:

Fernando de Habsburgo (1572). Archiduque de Austria.
Ana de Habsburgo (Graz, 16 de agosto de 1573-Varsovia, 2 de febrero de 1598). Archiduquesa de Austria, casada con Segismundo III Vasa, Rey de Polonia.
María Cristina de Habsburgo (1574-1621). Archiduquesa de Austria. Esposa del conde húngaro Segismundo Báthory, Príncipe de Transilvania.
Catalina de Habsburgo (1576-1595). Archiduquesa de Austria.
Isabel de Habsburgo (1577-1586). Archiduquesa de Austria.
Fernando II (Graz, 9 de julio de 1578-Viena, 15 de febrero de 1637). Archiduque de Austria. Duque de Estiria (1590), Rey de Bohemia (1617), Rey de Hungría (1618) y Emperador (1619). Casado en primeras nupcias con María Ana de Baviera.

Carlos de Habsburgo (1579-1580). Archiduque de Austria. 
Gregoria de Habsburgo (1581-1597). Archiduquesa de Austria.
Leonor de Habsburgo (1582-1620). Archiduquesa de Austria.
Maximiliano de Habsburgo (1583-1616). Archiduque de Austria. 

Margarita de Habsburgo (Graz, 25 de diciembre de 1584-El Escorial, 3 de agosto de 1611). Archiduquesa de Austria. Casada con Felipe III, Rey de España.

Leopoldo V de Habsburgo (Graz, 9 de octubre de 1586-13 de septiembre de 1632 en Schwaz, Tirol). Archiduque de Austria, Conde del Tirol. Casado con Claudia de Médici, hija de Fernando I de Médici, Gran Duque de Toscana.

Constanza Renata de Habsburgo o Constanza de Austria (Graz, 24 de diciembre de 1588-Varsovia, 10 de julio de 1631). Archiduquesa de Austria. Casada con Segismundo III Vasa, Rey de Polonia.

María Magdalena de Austria (Graz, 7 de octubre de 1589-Florencia, 1 de noviembre de 1631). Archiduquesa de Austria. Casada con Cosme II de Médicis, Gran Duque de Toscana.

Carlos de Habsburgo (1590-1624). Archiduque de Austria. Fue príncipe-obispo de Breslavia y obispo de Bressanone y gran maestre de la Orden Teutónica.

Cine

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Duques de Carintia

Duques de Estiria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Viena